Querétaro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Querétaro, delstat, 
 Santiago de Querétaro, Querétaro, 
 Querétaro (kommun), Querétaro Arteaga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar